Die Österreichische Fußballmeisterschaft 2003/04 wurde vom Verein Österreichische Fußball-Bundesliga ausgerichtet. Als Unterbau zur Bundesliga diente die eingleisig geführte Erste Liga. Die dritte Leistungsstufe repräsentierten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) und West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg).

Erste Leistungsstufe – Bundesliga

Modus 
In der Saison 2003/04 konnte sich erstmals der GAK erfolgreich in der Bundesliga durchsetzen und österreichischer Meister werden. Der Titel wurde vor ausverkauftem Haus eine Runde vor Schluss mit einem 1:1 im Arnold-Schwarzenegger-Stadion gegen Pasching fixiert. Als Meister starteten die Grazer in die Qualifikation zur Champions League 2005. Da die Athletiker dort in der dritten Qualifikationsrunde gegen den FC Liverpool scheiterten, spielten sie gemeinsam mit der Austria, Pasching und Rapid im UEFA-Cup 2005 weiter. Die Grazer und die Wiener Austria erreichten und überstanden die Gruppenphase, wobei die Austria gegen Parma mit zwei Unentschieden nur denkbar knapp den Halbfinaleinzug verpasste und der GAK im Achtelfinale am FC Middlesbrough scheiterte.

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 

|}

Die Meistermannschaft des Grazer AK 
(In Klammern werden Einsätze und Tore angegeben.)

* Benedict Akwuegbu (9/3) und Enrico Kulovits (8/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Zweite Leistungsstufe – Erste Liga

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste 

|}

Dritte Leistungsstufe – Regionalligen

Regionalliga Ost 
Abschlusstabelle

|}

Regionalliga Mitte 
Abschlusstabelle

|}

Regionalliga West 
Abschlusstabelle

|}

Relegation

Weblinks 
 Website der Fußball-Bundesliga
 Website der Regionalliga Ost
 Website der Regionalliga Mitte

Osterreichische Fußballmeisterschaft 2003/04
2003/04